Bendijska reprezentacija SAD-a predstavlja Sjedinjene Američke Države u športu bendiju.

Muška reprezentacija osnovana je ranih 1980-ih kada bendi u organiziranom obliku bilježi svoje začetke u SAD-u. Reprezentacija sudjeluje na Svjetskim prvenstvima u bendiju od 1985. godine (Svjetsko prvenstvo u Norveškoj), kao prva nova reprezentacija pored dotadašnje četvorice redovitih sudionika: SSSR-a, Švedske, Finske i Norveške. Iako dugo bez osvojenih odličja te unatoč nekoliko poraza od boljih momčadi, reprezentacija tijekom godina ostvaruje i nekoliko većih pobjeda (protv reprezentacija Kanade, Nizozemske, Mađarske i Bjelorusije). Spomenute pobjede te nekoliko manjih poraza (npr. od reprezentacije Norveške) svrstavaju, posljednjih godina, momčad SAD-a u srednje jake ekipe ovog športa. Sjedinjene države bile su domaćin Svjetskog prvenstva u bendiju koje se 1995. godine održalo u Rosevillu, MN.

Reprezentacija do 2006. godine nije osvojila odličja.

Poveznice 

Bendijska ženska reprezentacija SAD-a

SAD
Bendi